Betanzos (gemeente in Bolivia), een Boliviaanse gemeente 
 Betanzos (Potosí), plaats in de gelijknamige Boliviaanse gemeente, departement Potosí
 Betanzos (gemeente in Spanje), een Spaanse gemeente
 Comarca de Betanzos, een Spaanse comarca